Cagliostro – avventuriero, esoterista e alchimista italiano.

Fumetti
Cagliostro – personaggio della serie a fumetti Dylan Dog.
Cagliostro – diavolo della serie a fumetti Spawn.

Film
Cagliostro, film del 1910 diretto da Camille de Morlhon 
Cagliostro (Der Graf von Cagliostro) – film del 1920 diretto da Reinhold Schünzel 
Cagliostro – film biografico-drammatico del 1975
Cagliostro – altro nome del film del 1949 Gli spadaccini della Serenissima diretto da Gregory Ratoff
Lupin III - Il castello di Cagliostro – anime cinematografico del 1979
Il ritorno di Cagliostro – film del 2003 diretto da Daniele Ciprì e Franco Maresco

Musica
Cagliostro – opera lirica di Ildebrando Pizzetti del 1952.
Cagliostro-Walzer – valzer di Johann Strauss (figlio)